Сурагаммар (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Сурагаммар — місто у Швеції, у лені Вестманланд.